Сеньковка — название населённых пунктов на Украине:

 Сеньковка — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Сеньковка — село в Городнянском районе Черниговской области.